Страше́вичское се́льское поселе́ние – муниципальное образование в составе Торжокского района Тверской области. На территории поселения находится 51 населенный пункт.
Центр поселения – село Страшевичи.
Образовано в 2005 году, включило в себя территории Лужковского, Русинского и Страшевичского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 258,21 км² - самое большое поселение в районе.
 Нахождение: юго-западная часть Торжокского района 
 Граничит:
 на северо-востоке — с Сукромленским сельским поселением
 на востоке — с Богатьковским сельским поселением
 на юге — со Старицким районом, Берновское сельское поселение
 на юго-западе — со Старицким районом, Луковниковское сельское поселение
 на западе — со Старицким районом, Орешкинское сельское поселение
 на северо-западе — с Кувшиновским районом, Заовражское сельское поселение и Прямухинское сельское поселение.

Экономика

Население

Населенные пункты 

На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 

На территории поселения исчезли деревни: Беседня, Будчено, Глинки, Гусиха, Дурнево, Ериха, Мологино, Нивы, Полишино, Черничиха; хутора Бабина Горка, Залужье, Заречье, Обновление, Пробуждение, Тимошкино, Урева и другие.

История 
В XI-XIV вв. территория поселения находилась на границе Новгородской земли со Смоленскими (затем Ржевскими) землями.
В XV веке присоединена к Великому княжеству Московскому.
После реформ Петра I территория поселения входила:
в 1708-1727 гг. в Санкт-Петербургскую (Ингерманляндскую 1708-1710 гг.) губернию, Тверскую провинцию,
в 1727-1775 гг. в Новгородскую губернию, Тверскую провинцию,
в 1775-1796 гг. в Тверское наместничество, Старицкий уезд, 
в 1796-1924 гг. в Тверскую губернию, Старицкий уезд,
в 1924-1929 гг. в Тверскую губернию, Новоторжский уезд,
в 1929-1935 гг. в Западную область, Луковниковский район,
в 1935-1963 гг. в Калининскую область, Луковниковский район,
в 1963-1990 гг. в Калининскую область, Торжокский район,
с 1990 в Тверскую область, Торжокский район.
В середине XIX-начале XX века большинство деревень поселения относились к Страшевской волости Старицкого уезда.

Известные люди 

На этой земле родились два Героя Советского Союза, оба танкисты: в деревне Глазуны — Судаков, Михаил Павлович, в деревне Меленки — Егоров, Пётр Васильевич.

Примечания

Ссылки 
 Торжокская централизованная библиотечная система

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Торжокского района